«2 + 2 = 5» может означать:
 «2 + 2 = 5» — яркое представление нелогичного утверждения, использованное Джорджем Оруэллом в романе «1984».
 «2 + 2 = 5» — сингл группы «Radiohead» с альбома «Hail to the Thief» 2003 года.
 «2+2=5» — российский лейбл звукозаписи, основанный в 2006 году.

См. также